Tininho est un diminutif portugais. Il peut désigner :
 Tininho (1977-), Ronildo Pereira de Freitas, footballeur brésilien.
 Tininho (1980-), Miguel Angelo Karim Simões Fazenda, footballeur portugais.